Премия «Сатурн» («Золотой свиток» с 1973 по 1977 г.) за лучший грим () вручается ежегодно Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 1975 года.

Лауреаты и номинанты

1975—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2019

2021—2029

См. также 
 Премия «Оскар» за лучший грим
 Премия BAFTA за лучший грим

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100209012603/http://www.saturnawards.org/nominations.html 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1975 , 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 , 1981 , 1982 , 1983 , 1984 , 1985 , 1986 , 1987 , 1988 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»